Podcetin je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Cetingrad, Karlovačka županija.

Znamenitosti 
Iznad naselja Podcetina nalazi se tvrđava Cetin.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 69 stanovnika te 27 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji